Fjodor Golovin kan syfta på:

* Fjodor Aleksandrovitj Golovin (1867–1937), rysk politiker
Fjodor Aleksejevitj Golovin (1650–1706), rysk statsman